Kwanza — moeda oficial de Angola

Geografia de Angola 
 Rio Cuanza — o maior rio que nasce e desagua em Angola
 Bacia do Cuanza — maior bacia hidrográfica inteiramente angolana
 Cuanza Norte — província
 Cuanza Sul — província
 Soma Cuanza — comuna da província do Bié
 Cuanza (Bié) — comuna da província do Bié
 Barra do Cuanza — comuna da província de Luanda

Ver também 
 Kwanzaa — feriado afro-americano nos Estados Unidos

Desambiguações de topônimos